Het WTA-tennistoernooi van Tianjin (officieel Tianjin Open) van 2019 vond plaats van 7 tot en met 13 oktober 2019 in de Chinese stad Tianjin. Het was de zesde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Caroline Garcia was het vierde reekshoofd. Zij kwam niet voorbij de tweede ronde.

De als eerste geplaatste Amerikaanse Sofia Kenin had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld, wegens een dijbeenblessure.

De ongeplaatste Rebecca Peterson uit Zweden won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de eveneens ongeplaatste Britse Heather Watson in twee sets. Peterson wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Tianjin op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, beide in 2019. Zij won US$ 111.164 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Nicole Melichar en Květa Peschke had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven. Melichar speelde samen met Xu Yifan, met wie zij het eerste reeks­hoofd vormde – zij strandden echter al in de eerste ronde.

De finale was een algeheel Japanse aangelegenheid. Het ongeplaatste duo Shuko Aoyama en Ena Shibahara won het toer­nooi. In de eindstrijd ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Nao Hibino en Miyu Kato in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Aoyama had daar­naast negen eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Shibahara een.

De Belgische Yanina Wickmayer speelde samen met Christina McHale uit de Verenigde Staten – tijdens hun openingspartij versloegen zij het eerste reekshoofd, maar door een voetblessure van Wickmayer moesten zij voor de tweede ronde verstek laten gaan.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel

 Toernooischema ITF

Tianjin 2019
Tianjin